Мики Нисигути — балерина, солистка Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Была номинирована на российскую национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль».

Биография 
Мики Нисигути впервые начала заниматься балетом в возрасте 5 лет в Японии.

Училась в «Ballet Etoile» у педагога Т. Сакаида. Продолжила обучение, став студенткой Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, занималась у педагога В. Б. Ивановой. Стала выпускницей этого учебного заведения в 2013 году. Затем начала работать в труппе Екатеринбургского театра оперы и балета.

В составе балетной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета ездила на гастроли в Израиль в 2014 году, в Италию в 2014 году, в Германию в 2014 и 2015 годах, в Сербию и Эстонию в 2016 году.
Выступала в Москве в рамках Российского Национального театрального фестиваля «Золотая маска» в спектакле «Снежная королева», где исполнила партию Герды. Была номинирована на «Золотую маску».

Участвует в проекте «Dance-платформа» Екатеринбургского театра оперы и балета.

В репертуаре Мики Нисигути — Гюльнара в «Корсаре», Чертовка в «Сотворении мира», Первая сильфида в «Сильфиде», Лиза, Солистка Голопа в «Тщетной предосторожности», маленькие лебеди в «Лебедином озере», Золушка в «Золушке», Герда в «Снежной королеве», Солистка в одноактных балетах «Вариации Сальери» и «Step Lightly», Солистка III акта в «Цветоделике», Солистка Тайского танца, Тайское Па де де в балете «Катя и принц Сиама»), Па де труа, Кукла в «Щелкунчике».

Примечания

Ссылки 
 БАЛЕТ ПРОКОФЬЕВА «ЗОЛУШКА» НА НОВЫЙ ЛАД ПРЕДСТАВИЛИ В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ТЕАТРЕ 

Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой